Roman Kowalewski (brydżysta)
 Roman Kowalewski (wioślarz)